Јутика има више значења:
 Јутика (Јужна Каролина)
 Јутика (Њујорк)
 Јутика (Мичиген)
 Јутика (Јужна Дакота)
 Јутика (Индијана)
 Јутика (Канзас)
 Јутика (Минесота)
 Јутика (Мисисипи)
 Јутика (Мисури)
 Јутика (Небраска)
 Јутика (Охајо)
 Јутика (Пенсилванија)